Zovko je hrvatsko prezime, podrijetlom iz Dalmatinske zagore, ali i iz Bosne i Hercegovine. U raznim krajevima Imotske krajine, kao i u Lokvičićima u selu Berinovac, prezime Zovko nalazi svoje značenje. Isto tako, to je prikazano i na području Kamen Most, u Zmijavcima i u Podbablju. 

Zovke se na Berinovcu spominju od 1725. Potječu iz Crnča kod Širokoga Brijega te im je po predaji prvotno prezime bilo Zloković. U Podbablju se Zovke spominju i pod prezimenom Alašić. Godine 1734. spominju se u Vidu kod Metkovića, a 1742. u Hamzićima u Brotnju. koje se najčešće pojavljuje u Bosni i Hercegovini.

Osobe s prezimenom Zovko 
Ferdinand Zovko, hrvatski bariton
Ilija Zovko (1941. – 2009.), hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac i dramatik
Ivan Zovko (1864. – 1900.), hrvatski pisac i folklorist
Josip Zovko (1970. – 2019.), hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac
Jozo Zovko (rođ. 1941.), hrvatski katolički svećenik
Jure Zovko (rođ. 1957.), hrvatski filozof
Lovro Zovko (rođ. 1981.), hrvatski tenisač
Marijana Zovko (rođ. 1972.), hrvatska kantautorica i pjevačica
Mario Zovko (rođ. 1983.), hrvatski glazbenik i književnik iz BiH
Radoslav Zovko (rođ. 1950.), hrvatski pripovjedač iz BiH
Vesna Zovko (rođ. 1967.), hrvatska pjesnikinja i novinarka iz BiH
Zdravko Zovko (rođ. 1955.), hrvatski rukometaš i rukometni trener
Željko Zovko, hrvatski rukometni trener

Izvori 

Hrvatska prezimena